George Dance ist der Name folgender Personen:

* George Dance der Ältere (1695–1768), britischer Architekt und Vermesser
 George Dance der Jüngere (1741–1825), britischer Architekt, Vermesser und Maler
 George Dance (Librettist) (1857–1932), britischer Lyriker, Librettist und Theatermanager